Benton steht für:
 Benton (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Benton (Meteorit), bei Benton, York County, New Brunswick, Kanada niedergegangener Meteorit

Benton ist der Name folgender

Orte in England:
 Benton (England)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Benton (Alabama), im Lowndes County
 Benton (Arkansas), im Saline County
 Benton (Colorado), im Otero County
 Benton (Delaware), im New Castle County
 Benton (Florida), im Columbia County
 Benton (Georgia), im Floyd County
 Benton (Illinois), im Franklin County
 Benton (Indiana), im Elkhart County
 Benton (Iowa), im Ringgold County
 Benton (Kalifornien), im Mono County
 Benton (Kansas), im Butler County
 Benton (Kentucky), im Marshall County
 Benton (Louisiana), im Bossier Parish
 Benton (Maine), im Kennebec County
 Benton (Michigan), im Washtenaw County
 Benton (Minnesota), im Carver County
 Benton (Mississippi), im Yazoo County
 Benton (Missouri), im Scott County
 Benton (New Hampshire) (früher Coventry), im Grafton County
 Benton (New York), im Yates County
 Benton (Crawford County, Ohio)
 Benton (Holmes County, Ohio)
 Benton (Columbia County, Pennsylvania)
 Benton (Lancaster County, Pennsylvania)
 Benton (Tennessee), im Polk County
 Benton (Wisconsin), im Lafayette County
 Benton (Town, Wisconsin), Town(ship) im Lafayette County
 Benton Crossing, im Jasper County, Georgia
 Benton Cut, im Benton County, Tennessee
 Benton Falls (Maine), im Kennebec County
 Benton Hills, im Transylvania County, North Carolina
 Benton Hot Springs, im Mono County, Kalifornien
 Benton House, im Marion County, Indiana
 Benton Ridge, im Hancock County, Ohio
 Benton Springs, im Polk County, Tennessee
 Benton Terrace, im Anne Arundel County, Maryland
 Fort Benton, Montana 

geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Benton Arroyo, Fließgewässer im Otero County, Colorado
 Benton Brook, Fließgewässer im Berkshire County, Massachusetts
 Benton Run, Fließgewässer im Ontario County, New York
 Benton Trail Lakes, See im Toole County, Montana
 Benton Island (Illinois), Insel im Henderson County, Illinois
 Benton Clay Bentonite Mine, Mine im Johnson County, Wyoming
 Benton Creek Mine, Mine im Crawford County, Missouri
 Benton Gulch Mine, Mine im Meagher County, Montana
 Benton North Oil Field, Ölfeld im Franklin County, Illinois
 Benton Oil and Gas Field, Ölfeld im Bossier Parish, Louisiana
 Benton Oil Field, Ölfeld im Franklin County, Illinois
 Benton Lake National Wildlife Refuge, Park im Cascade County, Montana

im NRHP gelistete Objekte:
 Benton (Middleburg), in Middleburg, Virginia, ID-Nr. 84003545
 Benton Avenue AMaine Church, in Springfield, Missouri, ID-Nr. 01001109
 Benton Avenue Cemetery, in Helena, Montana, ID-Nr. 03000689
 Benton Avenue Historic District, in Janesville, Wisconsin, ID-Nr. 96000251
 Benton City-Kiona Bridge, in Benton City, Washington, ID-Nr. 02000240
 Benton Commercial Historic District, in Benton, Arkansas, ID-Nr. 08000706
 Benton County Jail, in Bentonville, Arkansas, ID-Nr. 87002334
 Benton County National Bank, in Benton City, Arkansas, ID-Nr. 83001156
 Benton County Poor Farm Cemetery, in Bentonville, Arkansas, ID-Nr. 08000431
 Benton County State Bank Building, in Corvallis, Oregon, ID-Nr. 79002035
 Benton Grange #458, in Benton, Maine, ID-Nr. 04000373
 Benton Hotel, in Corvallis, Oregon, ID-Nr. 82003719
 Benton House, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 73000034
 Benton Park District, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 85003232
 Benton Stone Water Tower, in Benton, Wisconsin, ID-Nr. 98001598
 Benton Tract Site, in Redding, Kalifornien, ID-Nr. 71000197

Siehe auch:
 Benton County
 Benton Heights
 Benton-Insel, Insel im Marshall-Archipel vor der Saunders-Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Landes
 Benton Lake
 Benton Park
 Benton Station
 Benton Township
 Banton
 Bainton